Мартина Мюллер ():
 Мюллер, Мартина (род. 1982) — немецкая теннисистка.
 Мюллер, Мартина (род. 1980) — немецкая футболистка.